Räke steht für:
 Bodo Räke (1941–2004), war ein deutscher SPD-Politiker
 In der Räke, ein historischer Flurname in Calvörde, Sachsen-Anhalt, Deutschland

Siehe auch:
 Raeke